

Biografia 
Si è laureato a Torino, dove vive dal 1963.

Ha collaborato alle pagine culturali dei quotidiani Giornale del Sud, L'Umanità e Gazzetta del Popolo, nonché al Dizionario della Letteratura Italiana (Milano, Tea, 1989), al Grande Dizionario Enciclopedico–Appendice 1991 (Torino, Utet, 1991) e al Dizionario dei capolavori (Milano, Garzanti, 1994). Attualmente collabora a numerose riviste letterarie, fra le quali Hebenon, Chelsea (New York) e L'Indice.

Ha curato e introdotto la pubblicazione di alcune opere di autori italiani come Giorgio Barberi Squarotti,  Emanuele Occelli, Francesco Granatiero, Giuseppe Giovanni Battaglia, Stefano Jacomuzzi e Angelo Jacomuzzi.

Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali di studi su figure e aspetti della poesia e della narrativa contemporanea.
In merito alla sua attività creativa, Giovanni Tesio ha scritto (in Posfazione a "Rondò. Tre racconti", Milano, Mimesis, 2012, p. 155): "Poeta, saggista, narratore intelligente e discreto, Pappalardo è uomo di letture e di ascolti, e la sua scommessa direi sia proprio la più antica, la più propria della poesia: vale a dire di trascrivere un ascolto, di concertare (e arrangiare) un intreccio di voci che fluttuano volatili e chiedono di incanalarsi nei solo apparentemente meno volatili segni della scrittura".

Ha diretto per le Edizioni dell'Orso "I Colibrì", collana di testi fra giornalismo e letteratura, ed è socio fondatore e componente il Consiglio Direttivo dell'Associazione Internazionale “Amici di Cesare Pavese”.

Il suo sito web personale è di fatto un blog.

Bibliografia

Volumi di critica letteraria
Giuseppe Giovanni Battaglia, Discesa ai morti (con due disegni di Vincenzo Ognibene), "Il Baglio", Aliminusa 1995
Il filo e il labirinto: Gatto, Caproni, Erba (Torino, Tirrenia Stampatori Editrice, 1997) ISBN 8877638362, 9788877638366
Cesare Pavese e il mito dell'adolescenza, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2003 (2ª Ed., 1a ristampa) ISBN 8876942238
Lo specchio oscuro: Piccolo, Cattafi, Ripellino (Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004 2ª ed.) ISBN 8876947701
Angelo Jacomuzzi, La grotta d'Elia e altre poesie edite e inedite (I Quaderni di Hebenon, Burolo, 2005)
Viaggio alla frontiera del Non-Essere. La poesia di Giorgio Caproni (Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2006, 2ª ed.) ISBN 8876949143
Il poeta nel “labirinto”: Luciano Erba (Ibidem, 2006 2ª ed.) ISBN 8876949216
Alfonso Gatto. Dal surrealismo d'idillio alla poetica delle “vittime” (Ibidem, 2007 2ª ed.) ISBN 9788876949890
Il fuoco e la falena. Sei poeti del Novecento Caproni, Cattafi, de Palchi, Erba, Piccolo, Ripellino), ibidem, 2009 ISBN 9788862740869
Cinque studi. Esemplari di narrativa italiana del Novecento (su: "Associazione indigenti" di Matteo Collura, "Caro Michele" di Natalia Ginzburg, "L'amore è niente" di Mario Lattes, "Il compagno" di Cesare Pavese, "Fratelli" e "Il custode" di Carmelo Samonà), Torino, Achille e La Tartaruga, 2015, ISBN 9788896558348
Le "storie" altrui. Narrativa italiana del penultimo Novecento (77 recensioni e interviste), Torino, Achille e La Tartaruga, 2016, ISBN 9788896558416

Libri di poesia
Il cuore, la metropoli, Rebellato, Padova, 1969;
Ultime dalla Còlchide, L.G.C., Torino, 1978;
L'orma di Sisifo - Poesie (1962-2012). Prefazione di Giovanni Tesio, Achille e La Tartaruga, Torino, 2017  - ISBN 978-88-96558-47-8
L'orma di Sisifo - Poesie (1958-2012). Prefazione di Giovanni Tesio, Nuova edizione con inediti. Achille e La Tartaruga, Torino, 2020 - ISBN 978-88-96558-47-8

Opere di narrativa
Lo scorsone (racconto) su "Stampa Sera", Torino, A. 110, n. 139, 19 giugno 1978
La tuta nuova (racconto), su "Lunarionuovo", A. III, n. 13, luglio-agosto 1981 (pp. 60–69)
Il vero Antonello e altri racconti (Acireale, Lunarionuovo, 1985)
Angelo (il melomane), racconto, in AA. VV., "Atti" della XXIX Edizione del Premio "Teramo", Teramo, Deltagrafica, 1994
Passaggio notturno (racconto), su "Astolfo", A. IV, n. 1, 1997
Angelo (Torino, Ananke, 1999) ISBN 8886626436
L'affaire Wolfgang (Bernin-Grenoble, Éditions à la Croisée, 2006, traduzione in francese di Daniel Mandagot) ISBN 2912934168
Il caso Mozart, postfazione di Giorgio Bàrberi Squarotti (Roma, Gremese, 2009) ISBN 9788884405678
Rondò. Tre Racconti, nota critica di Giovanni Tesio (Milano, Mimesis, 2012) ISBN 9788857510279
Il Melomane'', (romanzo), ibidem, 2022. ISBN 978-88-96558-99-7

Altri progetti

Collegamenti esterni

 

Pappalardo La Rosa
Blogger italiani
Italianisti italiani